1-й чемпионат Узбекистана по футболу 1992 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг (с участием 6 клубов) в ноябре 1992 года. Все матчи прошли в городе Ташкенте.

Участники

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана по футболу 1992
 Кубок Узбекистана по футболу 1992
 Первая лига Узбекистана по футболу 1992

Ссылки 
 Чемпионат Узбекистана 1992 на RSSSF.com

1992
Спорт в Узбекистане в 1992 году